Гинанджар Картасасмита (; род. , Бандунг) — индонезийский политический деятель. Член  (2010-2014). Председатель Совета представителей регионов Индонезии (2004—2009), министр-координатор по вопросам экономики Индонезии (1998—1999), председатель  (1993—1998), министр энергетики и природных ресурсов Индонезии (1988—1993).

Биография 
Гинанджар Картасасмита родился 9 апреля 1941 года в Бандунге. Окончил  – религиозное учебное заведение, принадлежащее иезуитам. Проучился один год в , после чего получил стипендию на изучение химической инженерии в , где учился с 1960 по 1965 годы.

После возвращения на родину Картасасмита занимал ряд административных должностей в ВВС Индонезии; в 1968 году поступил на государственную службу. Также в это время он стал приглашённым профессором Университета Васэда.

Начиная с 1970-х годов неоднократно занимал должности министерского уровня, работал в кабинете президента Сухарто. Получил известность как активный сторонник индонезийского национализма; формирование своих националистических взглядов связывал с влиянием родителей — активистов Национальной партии Индонезии. Сыграл роль в свержении Сухарто, отказавшись, наряду с другими получившими такое предложение политиками, войти в состав предложенного им кабинета реформ; провал попытки создания нового кабинета стал одной из основных причин отставки Сухарто, произошедшей в мае 1998 года. Позже работал в кабинете преемника Сухарто — Бухаруддина Юсуфа Хабиби. 

Картасасмита неоднократно критиковался за сотрудничество с сухартовским режимом, однако не соглашался с критикой, заявляя, что работал в кабинете Сухарто в первую очередь как профессионал, а не как сторонник его политики.

В 2004 году Картасасмита был избран первым председателем созданного в том же году Совета представителей регионов — одной из палат Народного консультативного конгресса, высшего законодательного органа страны, служащей для представления интересов провинций. В 2009 году его сменил на этом посту , бывший до того заместителем Картасасмиты.

С 2010 года Картасасмита является членом  при президенте Сусило Бамбанге Юдойоно.

Семья 
Отец — Хусен Картасасмита (), мать — Рачин Натавиджая (). Дети: Гита (),  (), Галих ()и Гая ().

Награды 
 Орден Кувейта IV класса (Кувейт; 1978);
 Орден «Звезда Республики Индонезии» 3-й степени (1998);
 Орден «Звезда Махапутра» 2-й степени (Индонезия: 1987);
 Почётный доктор  (Токио, Япония; 1994);
 Почётный доктор Северо-Восточного университета (Бостон, США; 1994);
 Почётный доктор Университета Гаджа Мада (Джокьякарта, Индонезия; 1995);
 Почётный доктор  (Токио, Япония; 2005);
 Орден Восходящего Солнца 1 класса (2008)

Библиография 
 Pembangunan untuk Rakyat (Development for the People, 1996)
 Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia 
 Developmental Administration:Development of Its Thought and Practice in Indonesia, 1997

Примечания

Ссылки 
 "Indonesia and Japan - 50 Years of Partnership", Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, Embassy of Japan in Indonesia.
 "Visiting Professor Ginandjar Kartasasmita receives the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun" Daily Yomiuri 

Председатели Совета представителей регионов Индонезии
Министры-координаторы по вопросам экономики Индонезии
Министры энергетики и природных ресурсов Индонезии
Члены Президентского консультативного совета Индонезии
Выпускники Бандунгского технологического института